Ел Калентано има више значења:

 Ел Калентано, Гранха (Корехидора), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Калентано (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику